Renville é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Renville (Dakota do Norte)
Condado de Renville (Minnesota)

Desambiguações de topônimos